Le DécaNation 2014 est la  du DécaNation qui s'est déroulé le  au Stade du Lac de Maine d'Angers, en France. Les États-Unis remportent l'épreuve, devant la France et la Russie.

Participants 

Balkans

Faits marquants 

 Le Japon participe pour la première fois au DécaNation.
 Lors du  et après la fin de la course, l'américain Will Leer soulève son t-shirt imitant Mahiedine Mekhissi-Benabbad disqualifié lors des championnats d'Europe pour avoir retiré son maillot avant d'avoir franchi la ligne d'arrivée.
 La Française Cindy Billaud termine deuxième du 100 m haies. Passée la ligne d'arrivée, elle s'effondre en se tenant la fesse gauche. Elle sera portée par le directeur technique national Ghani Yalouz. Quelques jours plus tard, Billaud mettra un terme à sa saison.
 Gia Lewis-Smallwood bat le record national américain du lancer du disque féminin (69,17m).

Résultats

100 m

400 m

800 m

1 500 m

110 / 100 m haies

3 000 m steeple

Saut à la perche

Saut en hauteur

Saut en longueur

Triple saut

Lancer du poids

Lancer du disque

Classement général

Notes et références

Liens externes 

 Site officiel 
 Résultats 2014 sur athle.fr

2014
Événement sportif à Angers
Athlétisme en août 2014
Sport en France en août 2014